Józef Karp (zm. 1637) – marszałek wołkowyski, poseł na Sejm I Rzeczypospolitej
 Józef Karp (zm. 1691) – podkomorzy bielski, poseł na Sejm I Rzeczypospolitej
 Józef Michał Karp (zm. 1739) –  biskup żmudzki, sekretarz wielki litewski, sekretarz królewski, kustosz wileński, proboszcz trocki.
 Józef Karp (zm. 1762) – ciwun ejragolski, wojski żmudzki